Gränsen kan syfta på:

Gräns – en beteckning på något som skiljer två områden, konkreta eller abstrakta, från varandra
Gränsen (1982) – en amerikansk film från 1982, originaltitel The Border
Gränsen (1995) – en dansk-svensk film från 1995
Gränsen (2011) – en svensk film från 2011

Sjöar
Gränsen (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun
Gränsen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun

Se även 
 Gräns (film) – en svensk film från 2018